Een kerkgebouw, gewijd aan de Heilige Albertus Magnus, zoals:

Sint-Albertuskerk (Muizen)
Sint-Albertus Magnuskerk (Rotterdam)
Sint-Albertuskerk (Schaarbeek)
Sint-Albertuskerk (Zwartberg)

Zie ook 
Sint-Aubertuskerk (doorverwijspagina)

Albert